Оле́г Константи́нович Арцеу́лов () — советский кинооператор, режиссёр документального кино, народный артист РСФСР (1979).

Биография 
Родился 11 ноября 1927 года в семье лётчика-испытателя К. К. Арцеулова.

С 1946 года работал ассистентом оператора ЦСДФ. После демобилизации из Советской Армии в 1948—1953 годах учился на операторском факультете ВГИКа (мастерская Л. В. Косматова).

В 1952—1992 годах был оператором и режиссёром ЦСДФ. Занимался кинохроникой, кинорепортажем, кинопублицистикой, кинонаблюдением, киножурналистикой. Был фронтовым оператором во время Вьетнамской войны, в партизанских джунглях Лаоса, в Палестине, в Анголе. Снимал в Японии, Чехословакии, Испании, Полинезии, Финляндии, Новой Зеландии, на Кубе и Аравийском полуострове. Снимал сюжеты для кинопериодики, в том числе: «Новости дня», «Московская кинохроника», «Советский спорт» и других. Член КПСС с 1964 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва)

В 1969—1970 и в 1974—1975 годах читал курс лекций «Операторское мастерство» слушателям Отделения режиссёров документального кино Высших курсов сценаристов и режиссёров.

Скончался 8 декабря 2001 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Прадед по материнской линии — художник Иван Константинович Айвазовский (1817—1900).
 Прадед по отцовской линии — инженер-кораблестроитель Николай Алексеевич Арцеулов (1816—1863).
 Бабушка — Жанна Ивановна Айвазовская (1858—1922).
 Дед —  кораблестроитель и конструктор броненосного флота Константин Николаевич Арцеулов (1847—1919), генерал-майор.
 Дядя — кораблестроитель Николай Константинович Арцеулов (1889— 1956), участвовал в постройке первых русских дредноутов «Севастополь» и «Полтава», художник–маринист.
 Отец — лётчик-испытатель, художник Константин Константинович Арцеулов (1891—1980).
 Мать — Татьяна Адольфовна Арцеулова (1908—1974).
 Жена — Светлана Николаевна Арцеулова (Ковалёва) (1924—2015), кинооператор неигрового кино.
 Сын — Константин Олегович Арцеулов (род. 1957), кинооператор-документалист.

Фильмография

Оператор 
  — 250 лет Кронштадту (совм. с В. Микошей, Г. Трофимовым, О. Ивановым, Я. Блюмбергом, Е. Федяевым)
  — Международные соревнования лыжников (совм. с группой операторов)
  — Крылья Родины (совм. с группой операторов)
  — Советская выставка в Пекине (совм. с группой операторов)
  — Чемпионы мира по футболу в Москве (совм. с группой операторов)
  — В Пакистане (совм. с Л. Котляренко, Р. Халушаковым, Е. Мухиным, Н. Тилляевым) 
  — Юность советского спорта (совм. с В. Аккуратовым, В. Воронцовым, Ю. Егоровым, А. Кричевским, К. Ряшенцевым) 
  — В последние дни зимы (совм. с группой операторов)
  — Лебединое озеро (совм. с группой операторов)
  — Первые советские спутники Земли (совм. с В. Микошей)
  — В горах Тироля (совм. с Ю. Леонгардтом)
  — Всегда с партией (совм. с Ю. Бородяевым, Н. Генераловым, Ю. Егоровым, О. Лебедевым, В. Трошкиным)
  — Конно-спортивные соревнования в Пардубице
  — Международные скачки в Пардубице
  — К событиям в Конго (совм. с Л. Максимовым, П. Опрышко) 
  — Конго в борьбе (совм. с В. Трошкиным)
  — Ловкость, красота, здоровье (совм. с А. Воронцовым, Г. Епифановым)
  — Рассказ о четырёх солдатах (совм. с Е. Аккуратовым, Г. Асатиани)
  — Люди голубого огня (совм. с Т. Надыровым)
  — Матч столетия (совм. с группой операторов)
  — Первый визит (совм. с Г. Земцовым)
  — Гости из Польши (совм. с Г. Земцовым)
  — Парламентарии Цейлона в Советском Союзе (совм. с А. Левитаном) 
  — Три кубка (совм. с группой операторов)
  — На старте миллионы (совм. с группой операторов) 
  — Три весны Ленина (совм. с З. Громовой, К. Крыловым, А. Поповой)
  — Они — киприоты ''(совм. с И. Филатовым)''
  — Троеборье, 1965 (совм. с В. Копалиным)
  — Венсеремос! Мы победим! (совм. с И. Персидским)
  — Меконг в огне (совм. с В. Комаровым)
  — Народа верные сыны (совм. с группой операторов)
  — Сутки – 1300 часов
  — Дни и ночи Лаоса (совм. с Р. Петросовым)
  — Камбоджа в огненном кольце (совм. с В. Комаровым, О. Лебедевым)
  — Парламентарии Норвегии в СССР (совм. с А. Вакуровой)
  — По долгу братства (совм. с А. Истоминым)
  — Репортаж из Северного Вьетнама (совм. с Р. Петросовым)
  — Мне 20 лет (совм. с. Г. Серовым)
  — Партийно-государственная делегация Чехословакии в СССР (совм. с А. Колошиным)
  — Чехословакия, год испытаний (совм. с А. Истоминым, В. Ковнатом)
  — Гнедые, серые, вороные
  — «Советская Россия»
  — Сын трудового Судана
  — Фестиваль на Эльбе
  — Дорогами дружбы (совм. с А. Бабаджаном)
  — Рукопожатие через полюс (совм. с Е. Аккуратовым)
  — Салям, Республика!
  — Визит в дружественный Ирак (совм. с В. Байковым)
  — Глаза и руки Перу
  — Перу: тысячелетия и три года (совм. с В. Трошкиным)
  — Сокровища Самотлора
  — Во имя дружбы (совм. с Ю. Коровкиным)
  — Дни кинофестиваля (совм. с Л. Максимовым, И. Скачковым, И. Филатовым)
  — Перу — страна контрастов (совм. с В. Трошкиным)
  — Твоё время, феллах
  — Страна наша Тюмения (совм. с О. Воиновым)
  — Большой день Европы (совм. с В. Копалиным, Л. Максимовым) 
  — Верные сыны Ливана (совм. с В. Копалиным)
  — Визит А. Н. Косыгина в Ливию (совм. с В. Копалиным)
  — Визит А. Н. Косыгина в Тунис (совм. с В. Копалиным)
  — Партийно- правительственная делегация ДРВ в СССР (совм. с О. Лебедевым)
  — Советско-Непальской дружбе крепнуть! (совм. с О. Воиновым)
  — Парламентская делегация Великобритании в СССР (совм. с О. Воиновым)
  — Рапортует спортивная юность (совм. с В. Горбатским, В. Копалиным, О. Лебедевым, Р. Петросовым)
  — Алжирские парламентарии в СССР (совм. с Е. Аккуратовым)
  — Палестинцы: право на жизнь
  — Парламентарии Малайзии в СССР (совм. с Ю. Леонгардтом)
  — По пути прогресса и сотрудничества (совм. с В. Горбатским
  — Премьер-министр Индии в Советском Союзе (совм. с В. Копалиным)
  — Свет Октября (совм. с группой операторов)
  — Юбилей комсомола (совм. с группой операторов)
  — Будапешт: братская встреча (совм. с О. Лебедевым, И. Филатовым)
  — ОСВ — надежда мира (совм. с В. Извековым)
  — Финиш одного года. Гармония борьбы… («Советский спорт» 1979, № 1)
  — Под знаменем Ленина (совм. с группой операторов)
  — Союз во имя мира (совм. с О. Лебедевым, В. Ловковым, В. Киселёвым, В. Копалиным) 
  — …И верили в себя
  — Куликово поле Юрия Ракши
  — День памяти погибших в Тбилиси 8—9 апреля 1989 года (совм. с Е. Аккуратовым)

Режиссёр 
  — Конно-спортивные соревнования в Пардубице
  — Международные скачки в Пардубице
  — Дни и ночи Лаоса
  — Репортаж из Северного Вьетнама
  — Гнедые, серые, вороные
  — «Советская Россия»
  — Сын трудового Судана
  — Фестиваль на Эльбе
  — Салям, Республика!
  — Твоё время, феллах
  — Ближний Восток: тревожное время
  — Страна наша Тюмения
  — Кинооператор Анатолий Головня
  — Возвращение
  — Палестинцы: право на жизнь
  — Ближний Восток: боль, тревога, надежда (совм. с В. Копалиным) 
  — …И верили в себя
  — Куликово поле Юрия Ракши
  — Хор в одиночку
  — Пушки на колокола

Сценарист 
  — Страна наша Тюмения (совм. с Г. Кублицким)
  — Возвращение
  — …И верили в себя

Награды и премии 
 Премия III-го Всесоюзного кинофестиваля за операторскую работу, фильм «Репортаж из Северного Вьетнама» (Ленинград, 1968)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1970 года — за документальный фильм «Чехословакия, год испытаний» (1969)
 Народный артист РСФСР (21 декабря 1979)
 Орден Дружбы народов (25 мая 1988)

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:ЦСДФ
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Похороненные на Ваганьковском кладбище